Distrikt Palca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Palca (Huancavelica), Distrikt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Distrikt Palca (Lampa), Distrikt in der Provinz Lampa (Region Puno)
 Distrikt Palca (Tarma), Distrikt in der Provinz Tarma (Region Junín)
 Distrikt Palca (Tacna), Distrikt in der Provinz Tacna (Region Tacna)